Сен-Фиа́кр () — название нескольких коммун во Франции:

 Сен-Фиакр — в департаменте Кот-д’Армор;
 Сен-Фиакр — в департаменте Сена и Марна.